Il a existé en Bretagne plusieurs familles Botherel appartenant à la noblesse française.
Parmi elles, seule subsiste la famille de Botherel, anoblie en .

Famille Botherel de Quintin (éteinte en 1428) 

Armes : D'argent au chef de gueules chargé d'un lambel d'or

Cette famille s'est éteinte en 1428.

Elle a pour auteur Geoffroy  Botherel, baron de Quintin, décédé en 1274, fils puiné d’Alain Ier de Penthièvre, descendant d’Éon Ier de Penthièvre, fils puiné de Geoffroy  de Bretagne, duc de 992 à 1008. Cette famille s’éteignit avec Jean III Botherel († 1385) et en 1428 avec son frère Geoffroy IV , tous deux morts sans postérité. La baronnie de Quintin passa à leur neveu Jean du Perrier, fils de leur sœur.

.

Famille Botherel d'Appigné (éteinte) 

Armes : D'argent à 10 ancolies d'azur soutenues de gueules
Armes : D’argent à dix ancolies d’azur, soutenues de gueules, les tiges en haut 3. 2. 3. 2 ; aliàs : un lion accompagné de trois ancolies (Sceau de 1381).

Cette autre famille Botherel, éteinte au , a occupé une place considérable dans la noblesse de Bretagne et a parfois été considérée comme une branche détachée des comtes de Rennes. 

On lui attribue pour auteurs un Hugues Botherel, qui tua le comte de Flandres d’un coup de lance en 1181, et un Reginald Botherel, qui était sénéchal de Rennes en 1181.

Julien Botherel, chevalier de l’Ordre du roi en 1574, obtint en 1575 par lettres patentes d’Henri III, l’érection en vicomté de sa seigneurie d’Appigné au diocèse de Rennes.

Cette famille s'éteignit au  dans la famille Le Sénéchal de Kercado.

Famille Botterel (éteinte) 
Armes : De vair au chef de gueules chargé de 3 besans d'or
puis : De gueules à une croix de Toulouse d’or, pattée, cléchée et pommetée de même (reprises au  de l'ancienne famille Botherel de Quintin éteinte en 1428).

La famille Botterel se considérait comme une branche de la famille Botherel de Quintin et elle en porta tardivement les armoiries. Elle revendiquait pour auteur un Yvon Botterel, marié vers 1233 à N de Montgomery, qui aurait été un frère puiné de Geoffroy Botherel, baron de Quintin.

Toutefois, la filiation prouvée de cette famille ne remonte pas au-delà de Jean Botterel, seigneur de la Villegeffroy, né vers 1350 et marié à Marguerite de Kermoysan, d'où Yvon Botterel, écuyer, seigneur de la Villegeffroy, mort en 1418, marié à Jeanne Martin.

Elle figura de 1423 à 1548 aux réformations et montres de la noblesse des diocèses de Saint-Brieuc, de Tréguier et de Rennes.
Elle se divisa en plusieurs branches, dites de la Villegeffroy, de la Chesnays, et de Kervenal, respectivement maintenues dans leur noblesse d’extraction le , le , et le .

La branche de Kervenal prit le nom de Botherel de Quintin au moment de sa maintenue en 1671.

Lors de sa requête en 1785 pour être admise aux honneurs de la Cour, Berthier, chargé d’examiner cette requête, écrivit dans son rapport : « Cette famille prétend tirer son origine de Geoffroy, sire ou comte de Quintin, dont les descendants se surnommèrent Botherel, et frère d’Henri, comte d’Avaugour... Sur ce principe, la branche aînée de cette famille a obtenu le  un arrêt de la chambre de la noblesse de Bretagne, qui l’a maintenue dans sa noblesse d’ancienne extraction et la qualification de chevalier, dans lequel cette descendance est déduite sans appui d’aucun titre et sans énonciation d’antérieur à l’année 1444. Cette opinion est dénuée de fondement ; non seulement il n’y a point de preuves, mais pas la moindre adminicule de cette origine et ces titres mêmes n’annoncent aucun rapport avec ces comtes ».

La famille Botterel s’éteignit peu de temps après la Révolution.

Famille de Botherel (subsistante) 

Armes : D'azur au chevron brisé d'argent, accompagné de 3 pattes du mesme
Armes : D’azur au chevron d’argent, accompagné de trois croix pattées de même.

Cette famille a pour auteur Pierre Boterel, marié à Charlotte du Pin, dont le fils Pierre Boterel, seigneur de Montellon, sénéchal de la Treslonnière, fut anobli en 1595. 

Pierre Boterel eut deux fils : Jean Boterel, écuyer, seigneur de Montillon, conseiller au parlement de Bretagne en 1596, et François Boterel, écuyer. Ce dernier était seigneur de Couroger et du Plessis ,(la seigneurie du Plessis est située au Plessis-Hiette, en La Chapelle-du-Lou (Ille-et-Vilaine). Ils sont les auteurs de deux branches, maintenues dans leur noblesse en  le Ier  , et qui formèrent plusieurs sous-branches, dites de Bédée, de La Bretonnière, du Plessis, et de Moron.

L'amiral Valdémar Guillaume Nème Botherel de La Bretonnière en est le membre le plus illustre. 

Seule la branche du Plessis,  est subsistante, sous le seul nom "de Botherel".

 Références 

 Sources et bibliographie 

 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, tome V, 1906, page 402 à 405
 Henri Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, tome 2, pages 199 et 200
 Dom Morice, Histoire de Bretagne I, p. XVIII
 Dom Morice, Preuves, II, col. 59
 MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy : Anciens évêchés de Bretagne, Tome III
 Jérôme Floury & Eric Lorant, Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne, d'après la réformation de la noblesse 1668-1672 et les arrêts de l'Intendance du Conseil et du Parlement'', Rennes, 2000

Voir aussi 
 Armorial des familles de Bretagne
 Famille de Botherel du Plessis

Liste de familles nobles françaises homonymes